Dalon steht für:
 Dalon (Auvézère), kleiner Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Auvézère
 Dalou, eine französische Gemeinde, auf Okzitanisch
 Kloster Dalon, ein französisches Kloster